Мерклингер, Ли (англ. Lee Merklinger; род. 16 сентября 1984, Оттава) — канадская кёрлингистка.
 Мерклингер, Энн (англ. Anne Merklinger; род. 15 ноября 1958, Лондон, Онтарио) — канадская кёрлингистка.